Uglyworkz Entertainment fue un sello discográfico de hip hop, cuyo fundador y director ejecutivo fue Mitsuruggy. Fue fundado en 2003, desapareciendo en marzo de 2012, debido en parte a la crisis económica y especialmente a las desaveniencias entre sus miembros.

Estilo y características 
Los artistas de Uglyworkz apuestan por una propuesta artística diferente a lo establecido en España, empleando instrumentales innovadoras con influencias del funk, west coast, chicano rap,y dirty south, o estribillos con talkbox. 

Algunos de sus artistas, como Madrid Pimps, (pioneros en Europa en grabar una mixtape en chopped and screwed). o Yako Muñoz están asociados al gangsta rap. Es por ello que han cosechado tanto halagos como críticas. Han recibido encargos de CD desde Noruega y Japón

Artistas 

 Mitsuruggy
 Látex Diamond
 Sholo Truth
 Trad Montana
 Madrid Pimps
 4 Real Carnales
 Slash Major
 LaCalle Familia
 High Gambino
 Yako Muñoz
 Ryma
 Kiba
 Sta.K.Sánchez
 Queena Montana
 DJ Fonk
 Cherisse
 Gran Purismo
 Patric (quien ha realizado el documental Spanish Players 2)

Antiguos miembros 
 Primer Dan
 Xcese
 Mad Mellow

Artistas relacionados 
 Darmo
 Black Bee
 Costa
 Chirie Vegas

Álbumes destacados 
 Sangre azul de Mitsuruggy
 La luz de Mitsuruggy
 Plan B de Látex Diamond & Sholo Truth
 Originators de Madrid Pimps
 Love & Hustlin''' de Trad Montana & Lil' Bdee
 La mixtape de 4 Real Carnales
 Bump Radio'' de Yako Muñoz

Web  
Desde su web  se pueden comprar sus discos y merchandising como camisetas, así como descargar mixtapes de forma gratuita.

Enlaces externos 
 Web oficial
 Entrevista a Mitsuruggy y Sholo Truth sobre UglyWorkz

Véase también 
 Hip hop español
 Hip hop latinoamericano
 Gangsta rap
 Dirty south
 West coast rap
 Chopped and screwed

Referencias

Discográficas de España
Discográficas de rap